Every Little Thing  peut faire référence à :
 Every Little Thing, chanson des Beatles de 1964
 Every Little Thing She Does Is Magic, chanson du groupe The Police en 1981
 Every Little Thing, groupe de J-pop de 1996